

Astronomia 
 10404 McCall – asteroide della fascia principale

Editoria 
 McCall's – rivista mensile statunitense dedicata alle donne

Geografia 
 McCall – città degli Stati Uniti d'America, situata nello Stato dell'Idaho, nella Contea di Valley

Personaggi televisivi 
 Scott McCall – interpretato da Tyler Posey, è il protagonista della serie televisiva Teen Wolf

Persone 
 Alex McCall (1948) – ex calciatore scozzese
 Alexander McCall Smith (1948) – scrittore e giurista britannico di origini scozzesi
 C. W. McCall, nome d'arte di William Dale Fries Jr. (1928-2022) – cantante, musicista e politico statunitense
 Charles McCall (1970) – politico statunitense
 Davina McCall (1967) – conduttrice televisiva britannica
 Erica McCall (1995) – cestista statunitense
 Henry McCall (1903-1980) – ammiraglio inglese
 Ian McCall (1984) – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Jack McCall (1852-1877) – assassino statunitense
 James McCall (1865-1925) –  calciatore scozzese
 Kevin McCall (1985) – rapper, cantante e produttore discografico statunitense
 Louis A. McCall Sr. (1951-1997) – cantante statunitense
 Oliver McCall (1965) – pugile statunitense
 Robert McCall (1958-1991) – danzatore su ghiaccio canadese
 Rod McCall (1963) – ex rugbista a 15 e dirigente sportivo australiano
 Stuart McCall (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Tahjere McCall (1994) – cestista statunitense